Плана (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Тахов Пльзенского края.

История 
Получил статус города в 1473 году.

География 
Расположен в 10 км к югу от Марианске-Лазне, 11 км к северо-востоку от города Тахов и в 50 км к западу от Пльзеня, на высоте 544 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Тиршенройт, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края